Linker steht für:

 Linker (Computerprogramm), ein Computerprogramm, das einzelne Programmmodule zu einem ausführbaren Programm zusammenstellt 
 eine inflationsindexierte Anleihe
 ein Mitglied der politischen Linken, siehe Politische Linke
 ein Mitglied der politischen Partei Die Linke
 in der Biologie:
 Linker-Peptid, ein verbindendes Strukturelement zwischen zwei Proteindomänen
 Linker-DNA, ein verbindendes Strukturelement in Chromosomen
 Polylinker, auch Multiple Cloning Site (MCS), ein künstlicher DNA-Abschnitt mit vielen Restriktionsschnittstellen

Linker ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Linker (1874–1949), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Christian Linker (* 1975), deutscher Jugendbuchautor
 Conrad Linker (1572–1657), Bürgermeister der Stadt Marburg
 Conrad Theodor Linker (1622–1660), deutscher Mediziner
 Gustav Linker (1827–1881), deutscher Klassischer Philologe
 Hans Willi Linker (1896–1958), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Linker (1868–1963), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

Siehe auch:
 Lincker und Lützenwick
 Linkker
 Lyncker